Хагвеј Пријето има више значења:

 Хагвеј Пријето (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хагвеј Пријето (Апизако), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику